Japonia a participat la Jocurile Olimpice de Jocurile Olimpice de vară din 1912 de la Stockholm, cu excepția celor din 1948, la care țara nu a fost invitată, și a celor din 1980 de la Moscova, pe care le-a boicotat. De trei ori a fost țara-gazdă: la Jocurile Olimpice de vară din 1964 de la Tokyo, la Jocurile Olimpice de iarnă din 1972 de la Sapporo și la Jocurile Olimpice de iarnă din 1998 de la Nagano. I-au fost atribuite Jocurile Olimpice de vară din 2020, care voi avea loc la Tokyo.

Medalii după Olimpiadă
Marginea roșie înseamnă ca Japonia a fost țara-gazdă.

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
   Comitetul Olimpic Japonez
  Japonia la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Japoniei  pe Sports Reference